Шерешевская — женская форма фамилии .
 Шерешевская, Алла Давыдовна — филолог, составитель русско-английских словарей.
 Шерешевская, Анна Сауловна (урождённая Любошиц, 1887—1975) — русская и советская виолончелистка, жена Н. А. Шерешевского.
 Шерешевская, Бэлла Мироновна — русский писатель, шашистка.
 Шерешевская, Любовь Соломоновна (1928—2008) — советский и российский кинолог, жена Э. И. Шерешевского.
 Шерешевская, Мария (Мира) Абрамовна (1922—2007) — переводчица англо-американской прозы.
 Шерешевская, Наталья Викторовна (род. 1925) — детский писатель, переводчица детской литературы.
 Шерешевская, Рена Мидхат кызы (урождённая Рена Мидхатовна Мустафабейли, род. 1954) — пианистка и музыкальный педагог.
 Шерешевская, Цилия Максовна — украинский генетик.